Неверку́зен (, от  — «никогда» и  — Леверкузен, буквально Никогдакузен), также известное как Вицеку́зен () — прозвище немецкого футбольного клуба «Байер 04» эпохи 2000—2002 годов, данное в связи с тем, что этот клуб, считавшийся фаворитом в ряде турниров, потерпел неудачи в решающих матчах и остался «вечно вторым» ().

«Байер 04», ведомый Михаэлем Баллаком, в сезоне 2001/02 годов считался претендентом на победу в ряде турниров — чемпионате Германии (Бундеслиге), Кубке Германии и Лиге чемпионов УЕФА. Однако за 11 дней, в которые шли матчи последнего тура Бундеслиги, финалы Кубка Германии и Лиги чемпионов, «Байер» умудрился потерять всё и проиграть все решающие матчи: 4 мая 2002 года он упустил титул чемпиона Германии в заочной борьбе с дортмундской «Боруссией», 11 мая — проиграл финал Кубка Германии «Шальке 04» со счётом 4:2, а 15 мая проиграл финал Лиги чемпионов мадридскому «Реалу» со счётом 1:2. Вследствие этого клуб стали называть «Неверкузеном» или «Вицекузеном», поскольку команда с 1993 года не поднималась выше 2-го места в чемпионате Германии и не выигрывала официальный турнир. Эти 11 дней в фольклоре болельщиков «Байера» известны как «требл-хоррор». Летом 2002 года почти все лидеры клуба были распроданы, а команда чуть не вылетела из Бундеслиги в следующем сезоне.

Хронология развития событий 

В мае 2012 года Немецкий футбольный союз в своём еженедельнике опубликовал статью, посвящённую 10-летию со дня финала Лиги чемпионов с участием «Байера 04» и мадридского «Реала» под названием «Рождение „Вице-кузена“» (). Считается, что именно после этого проигранного финала за «Байером» закрепился статус «вечно вторых». По другой версии, начало было положено 20 мая 2000 года, когда состоялись решающие матчи 34-го, последнего тура чемпионата Германии. В те годы «Байер» считался достаточно сильной командой, укомплектованной талантливыми игроками, и расценивался экспертами как клуб, который может добиться успехов и в еврокубках. «Байер», тренером которого был Кристоф Даум, опережал перед последним туром Бундеслиги 1999/00 на три очка мюнхенскую «Баварию», и ему достаточно было не проиграть в последнем туре «Унтерхахингу». Однако в тот день случилось невероятное: пока «Бавария» одерживала верх над «Вердером» со счётом 3:1, «аспириновые» проиграли «Унтерхахингу» 0:2, и капитан леверкузенцев Михаэль Баллак даже срезал мяч в собственные ворота, тем самым «подарив» титул баварцам. «Бавария» сравнялась по очкам с «Байером», но за счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей оказалась выше.

Осенью 2000 года Даума уволили из «Байера» и заодно лишили его поста главного тренера сборной Германии после того, как выяснилось, что Даум употребляет наркотики. В сезоне 2001/02 у команды сменился тренер, которым стал Клаус Топмёллер. Топмёллер поставил команде хорошую атакующую игру, а лидером «Байера» стал Михаэль Баллак. Не без его помощи команда вышла в финал Лиги чемпионов УЕФА, став на тот момент уже шестой немецкой командой-финалистом: ранее в финал выходили «Бавария», «Боруссия» (Дортмунд), «Гамбург», «Боруссия» (Мёнхенгладбах) и «Айнтрахт» (Франкфурт-на-Майне). Также в составе клуба играли такие звёзды, как Ханс-Йорг Бутт, Йенс Новотны, Лусио, Карстен Рамелов, Бернд Шнайдер, Зе Роберто и Димитр Бербатов. Топмёллер не любил оборонительную игру, но именно оборона стала одним из залогов успехов «Байера» благодаря уверенной игре Карстена Рамелова, Йенса Новотны и Лусио. В атаке же Топмёллер выставлял на остриё единственного игрока, и этот приём позднее стал известен под названием «ложная девятка». Оливер Нойвилль, обладавший невысокими физическими характеристиками, выдвигался на острие атаки и играл роль этой самой «ложной девятки», а помогали ему фланговые полузащитники, совершавшие рывки с флангов и постоянно перестраивавшиеся. Это помогало Нойвиллю действовать из глубины, а рывки с флангов нередко решали исход встреч.

Команда долгое время держалась в лидерах и расценивалась как один из фаворитов на успех в тех турнирах, в которых участвовала. Однако за три тура до конца «аспириновые» проиграли неожиданно «Вердеру» и «Нюрнбергу», потеряв преимущество в пять очков. В последнем туре судьба чемпионства уже не была полностью в их руках: только поражение дортмундской «Боруссии» в матче с «Вердером» (при условии победы «Байера» над берлинской «Гертой») позволило бы клубу из Леверкузена завоевать чемпионский титул. Если же проигрывали и «Боруссия», и «Байер», то чемпионом могла вообще стать «Бавария». 4 мая 2002 года «Байер» одержал победу со счётом 2:1 над «Гертой», однако «Боруссия» также не упустила свой шанс и победила «Вердер» с тем же счётом 2:1, оформив чемпионство и оставив «аспириновых» на втором месте (победа «Баварии» со счётом 3:2 над «Ганзой» также теряла всякий смысл). «Байер» стал в четвёртый раз серебряным призёром чемпионата Германии, но за ним закрепилось прозвище «вечно вторые» ().

11 мая 2002 года «Байер» проводил финал Кубка Германии против «Шальке 04». Счёт открыл Димитр Бербатов в первом тайме, но в самом конце Йорг Бёме счёт сравнял. Во втором тайме «Шальке» забил три раза подряд: отличились по очереди Виктор Агали, Андреас Мёллер и Эббе Санд, а на это «аспириновые» ответили только голом Ульфа Кирстена под занавес матча. «Байер», выигрывавший последний раз кубок Германии в 1993 году, потерпел в этот раз поражение спустя ровно неделю с момента окончания чемпионата Германии. Появилось мнение, что «Байер» попросту не может настроиться на решающие матчи.

15 мая 2002 года «Байер» сыграл в финале Лиги чемпионов УЕФА против мадридского «Реала» на стадионе Хэмпден Парк в Глазго. На пути к финалу «аспириновые» выбили «Манчестер Юнайтед», чей главный тренер Алекс Фергюсон мечтал вывести команду на финальную встречу в родном городе. Счёт в финале открыл на 8-й минуте Рауль, но на 13-й минуте Лусио сравнял счёт, нанеся удар головой и переиграв в воздухе вратаря Сезара. На 45-й минуте Зинедин Зидан после навеса Роберто Карлоса с линии штрафной слёту нанёс мощный удар и забил гол, который считается одним из лучших в истории турнира. На 68-й минуте вратарь Сезар получил травму, и его заменил 21-летний Икер Касильяс, который не позволил «аспириновым» сравнять счёт. «Сливочные» сдержали атакующий порыв немецкого клуба и в девятый раз в своей истории (и в третий за последние пять лет) выиграли Лигу чемпионов УЕФА. Клаус Топмёллер на послематчевой пресс-конференции сказал, что невозможно описать разочарование «Байера» после трёх поражений в решающих матчах, несмотря на проведённый хороший сезон:

Тот, кто сейчас говорит о неудаче, вообще ничего не понимает.

После этих трёх финалов в англоязычных СМИ закрепился термин с оттенком жёсткости «Неверкузен». В немецких СМИ команду называли более нейтрально «Вицекузен», хотя насмешки с использованием этого слова нередки в прессе. Ряд книг (в том числе и книга «Неверкузен» на английском языке) были посвящены трём поражениям «Байера», и нередко события мая 2002 года сравнивались с трагедией Сизифа из греческой мифологии.

Юридическая сторона 
Главный спонсор команды, компания Bayer, в 2010 году закрепила за собой торговую марку Vizekusen в Немецком бюро патентов и товарных знаков, чтобы покончить со злоупотреблением этого слова. Ряд изданий (в том числе Financial Times Deutschland) назвал такой ход обычным для компании в связи с частым ею использованием иронических и даже самоуничижительных высказываний в маркетинге.

Синдром «Неверкузена» 

С точки зрения некоторых журналистов, «Неверкузеном» также можно называть некий синдром, приводящий какую-то команду, являющуюся фаворитом в решающих матчах кубковых соревнований и регулярных первенств, к поражениям во всех решающих матчах. Так, в 2012 году мюнхенская «Бавария» потерпела точно такие же неудачи в чемпионате Германии, Кубке Германии и Лиге чемпионов, что привело к появлению в прессе слухов о «синдроме» или «проклятии», а также о «стигматах Вицекузена», и эти статьи вызывали страх у болельщиков. Тем не менее, журнал Kicker видел что-то позитивное в этом термине.

По мнению журналистов, «синдром Неверкузена» сыграл злую шутку и со сборной Германии на чемпионате мира 2002 года, когда Германия проиграла в финале Бразилии 0:2, и на чемпионате Европы 2012 года, когда Германия уступила в полуфинале Италии 1:2. Объясняется это тем, что слишком много игроков «Байера» или его воспитанников было заявлено в состав команды. В частности, в Японии и Корее в заявку были включены Михаэль Баллак, Бернд Шнайдер, Карстен Рамелов, Оливер Нойвилль и Ханс-Йорг Бутт. Однако, по иронии судьбы, бразилец Лусио также попал в заявку своей сборной и стал чемпионом мира.

Поддержка со стороны болельщиков 
Хотя «Байер» превратился в «крепкого середняка» Бундеслиги, в 2012 году Клаус Хёльценбайн, комментируя выход «Гройтер Фюрта» в Бундеслигу, отметил, что «Байер» своими выступлениями в сезоне 2001/02 доказал, что команды из небольших городов Германии умеют побеждать грандов футбола и добиваться результатов, а команды крупных городов зачастую переоцениваются. Иногда «Байер», как и «Шальке 04», болельщики называют «чемпионом сердец» () — прозвищем команды, которую считают заслуживающей чемпионства вне зависимости от спортивных показателей. В сезоне 2000/01 «Шальке 04» пережил похожую трагедию в последнем туре чемпионата Германии, обыграв «Унтерхахинг» со счётом 5:3, но упустив чемпионский титул после того, как «Бавария» в параллельном матче с «Гамбургом» на последних секундах ушла от поражения и благодаря ничьей 1:1 стала чемпионом. То же неофициальное звание присуждалось «Шальке» в сезонах 2004/05, 2006/07 и 2009/10. Всего же «Шальке» в Бундеслиге становился 7 раз серебряным призёром против пяти вторых мест «Байера».

См. также 
 Осенний чемпион
 Проклятие Белы Гуттманна
 Проклятие второй звезды

Примечания

Литература 
 Ted Richards: Soccer and Philosophy: Beautiful Thoughts on the Beautiful Game. Open Court, Chicago 2010, ISBN 9780812696769.
 Donn Risolo: Soccer Stories: Anecdotes, Oddities, Lore, and Amazing Feats Donn Risolo. University of Nebraska Press, Lincoln 2010, ISBN 9780803230149.

Ссылки 
 Фанатская радиостанция The Neverkusen Podcast

ФК «Байер 04»
Спортивные проклятия